Финал Кубка УЕФА 1978 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1977/78, 7-го сезона в истории Кубка УЕФА. Первый финальный матч состоялся 26 апреля на стадионе «Стад Арман Сезари» в Бастии. Ответный матч состоялся 9 мая 1978 года, на стадионе «Филипс» в Эйндховене. В матче встретились французская «Бастия» и нидерландский «ПСВ».

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА 1977/1978

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1978
Кубок УЕФА
Апрель 1978 года
Май 1978 года
Лига Европы УЕФА 1978
Лига Европы УЕФА 1978
Международные соревнования по футболу во Франции
События 26 апреля
Спорт во Франции в 1978 году
Международные спортивные соревнования в Эйндховене
Спорт в Нидерландах в 1978 году
События 9 мая
Международные соревнования по футболу в Нидерландах
Спорт на Корсике